Евровидение 2011 — сороковой конкурс для Дании. Датская телекомпания DR провела Dansk Melodi Grand Prix для выбора участника.

Dansk Melodi Grand Prix 2011

Супер-финал 
Во втором туре голосования, так называемом «супер-финале», четыре отобранных песни соревновались между собой. В итоге, победителями стали A Friend In London с песней «New Tomorrow».

Евровидение

Полуфинал 
В полуфинале Дания выступала восемнадцатой, после участника от Латвии и перед участником от Ирландии. По результатам голосования A Friend In London набрали 135 балл и заняли второе место.

Финал 
На жеребьёвке финала A Friend In London получили третий номер выступления. По результатам голосования Дания набрала 134 балла и заняла пятое место.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2011»